Alfileres puede referirse a:

 La palabra plural de alfiler.
 El nombre común de la planta Erodium botrys.
 El nombre común de la planta Erodium ciconium
 El nombre común de la planta Erodium cicutarium.
 El nombre común de la planta Erodium malacoides.
 El nombre común de la planta Erodium moschatum.
 El nombre común de la planta Geranium pyrenaicum
 El nombre común de la planta Geranium molle 
 El nombre común de la planta Geranium rotundifolium
 El nombre común de la planta Sanguisorba verrucosa
 El nombre común de la planta Scandix pecten-veneris
 El nombre común de la planta ''Trachelium caeruleum.